Irish Football League 1894–95 var den femte sæson af Irish Football League og dermed også det femte irske mesterskab i fodbold. Ligaen var siden sidste sæson blevet reduceret fra seks til fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Alle holdene var fra det nuværende Nordirland, og alle holdene var fra Belfast.

Turneringen blev vundet af Linfield FAC, som dermed vandt ligaen for fjerde gang. Holdets tre første ligatitler var blevet vundet i sæsonerne 1890-91, 1891-92 og 1892-93.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1894/1895    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1894/95

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895